СКФ:
 СКФ (SKF) — шведская компания, производитель подшипников.
 СКФ — скорость клубочковой фильтрации, показатель для оценки выделительной способности почек.
 СКФ (футбольный клуб, Ленинград)
 СКФ (футбольный клуб, Севастополь)
 СКФ (футбольный клуб, Таллин)

См. также 
 СКИФ (спортивные клубы)